Павел Петрович Монастырский (21 декабря 1907 — 22 февраля 1994) — наводчик орудия 984-го зенитно-артиллерийского Сандомирского полка (10-я зенитно-артиллерийская Краснознамённая дивизия Резерва Главного Командования, 13-я армия, 1-й Украинский фронт), младший сержант, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 21 декабря 1907 года в селе Комаровка ныне Изюмского района Харьковской области Украины. Из семьи крестьянина. Украинец.

Образование начальное. Работал трактористом в колхозе.

В Красную армию призван в июле 1941 года Изюмским районным военкоматом Харьковской области Украинской ССР. В боях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. Служил в малокалиберной зенитной артиллерии. Участник Сталинградской битвы. Стал одним из лучших наводчиков полка.

При отражении налётов авиации противника 2 и 24 августа 1943 года на позиции советских войск сбил 2 немецких самолёта и ещё 1 повредил. Награждён за это своей первой наградой – орденом Красной Звезды.

Наводчик орудия 984-го зенитно-артиллерийского полка (10-я зенитно-артиллерийская дивизия, 13-я армия, 1-й Украинский фронт) ефрейтор Монастырский Павел Петрович геройски сражался в Киевской оборонительной операции. 10 декабря 1943 года зенитчики участвовали в отражении танков и пехоты противника у села Бехи (Коростенский район, Житомирская область, Украинская ССР). В этом бою вступил в бой с немецким танком и заставил его экипаж бежать с поля боя. Метким огнём истребил 23 гитлеровца. Когда поступил приказ на отход, орудие Монастырского было оставлено прикрывать отход, вёл огонь по противнику до последнего снаряда и только после выполнения приказа с расчётом отошёл с позиции.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом частям 10-й зенитно-артиллерийской дивизии № 01/н от 3 февраля 1944 года ефрейтор Монастырский Павел Петрович награждён орденом Славы 3-й степени. Член ВКП(б)/КПСС с сентября 1944 года.

Наводчик орудия 984-го зенитно-артиллерийского (подчинённость та же) младший сержант Монастырский Павел Петрович проявил исключительную доблесть в начале Висло-Одерской наступательной операции. Когда при прорыве советскими войсками обороны врага против Сандомирского плацдарма фронт врага был рассечён, 14 и 15 января 1945 года часть попавших в окружение на передовых позициях немецких войск предприняла попытку вырваться из кольца в районе населённого пункта Халупки (ныне в составе Силезского воеводства, Польша). На их пути первоначально оказались одни зенитчики. В жестоком бою уничтожил 1 танк и 3 бронетранспортёра. Орудие было разбито прямым попаданием снаряда, сам младший сержант Монастырский был ранен. Не покинул позицию, присоединился к другому расчёту взамен выбывшего номера и продолжал вести бой в его составе.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом войскам 13-й армии № 78/н от 14 марта 1945 года младший сержант Монастырский Павел Петрович награждён орденом Славы 2-й степени.

Заместитель командира орудия 984-го зенитно-артиллерийского (подчинённость та же) младший сержант Монастырский Павел Петрович 13 января 1945 года близ того же населённого пункта Халупки обнаружил немецкий самолёт-разведчик FW-190. Немецкий лётчик снижался над оврагами и другими потенциальными местами укрытия войск на высоту до 10 – 30 метров. Изготовив орудие к стрельбе на такой высоте (хотя это не предусматривалось никакими наставлениями) с минимальным углом возвышения, «подловил» удобный момент и сбил самолёт первыми выстрелами.

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом войскам 13-й армии № 102/н от 26 марта 1945 года младший сержант Монастырский Павел Петрович награждён орденом Славы 2-й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР  от 10 ноября 1970 года был перенаграждён орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.

В октябре 1945 года был демобилизован. Вернулся в родное село. Работал слесарем зерноочистительных машин в колхозе «Красный Оскол».

Умер 22 февраля 1994 года. Похоронен в селе Комаровка Изюмский район, Харьковская область Украина.

Награды 
 Орден Ленина (11.08.1944);
 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)

 Орден Красной Звезды (5.09.1943);
Полный кавалер ордена Славы:
 орден Славы I степени перенаграждён (10.11.1970);
 орден Славы II степени (14.03.1945);
 орден Славы III степени (01.02.1944);
 медали, в том числе:
 «За оборону Сталинграда» (30.09.1944);
 «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 «За победу над Германией» (9 мая 1945);
 «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (5.04.1970);
 «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

 «30 лет Советской Армии и Флота»
 «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»

См. также 
Список полных кавалеров ордена Славы/М

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Полные кавалеры ордена Славы
Похороненные в Изюмском районе
Красный Оскол